Ферре́ ( и ,  и ) — фамилия, распространённая в разных странах:
 Ферре, Джанфранко (1944—2007) — итальянский кутюрье.
 Ферре, Лео (1916—1993) — французский поэт, переводчик, певец и композитор.
  (1935—2019) — американский политик, мэр Майами. В городе существует Парк Мориса А. Ферре.
 Ферре, Росарио (1938—2016) — пуэрто-риканская писательница и поэтесса, журналист.
 Ферре, Флоренсия (род. 1974) — мексиканская актриса и фотомодель.
 Ферре, Теофиль (1846—1871) — член Парижской Коммуны, бланкист.

См. также 
 Фере
 Феррер
 Бисбаль, Давид, или Давид Бисбаль Ферре